Abbazia di Santa Maria Assunta a Coneo, frazione di Colle di Val d'Elsa
 Abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto
 Abbazia di Santa Maria Assunta a Valsamoggia (ex comune Monteveglio)

Pagine correlate 

 Abbazia di Santa Maria